«Акадо» — российский телекоммуникационный холдинг, оказывающий услуги доступа в Интернет, телевещания, радиовещания, телефонии и другие услуги связи. Штаб-квартира — в Москве.

История 
История холдинга ведёт начало с июня 1992 года, когда было образовано акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (АО «Комкор»).

В 1995 году ОАО «Комкор» (принадлежавшее тогда компании Moscow CableCom Corp.) учредило дочернее ЗАО «Комкор-ТВ» — оператора связи, до 2005 года оказывавшего услуги под собственным наименованием, с 2005 года — под брендом «Акадо».

В октябре 2004 года владельцем 33,9 % уставного капитала Moscow CableCom Corp., владевшей 100 % акций ЗАО «Комкор-ТВ», стали структуры председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга. К июлю 2007 года «Ренова» увеличила долю в Moscow CableCom Corp. до 100 %.

В июне 2006 года «Ренова» объявила о создании компании «Ренова-медиа» с целью консолидации своих медиа- и телекоммуникационных активов.

В марте 2008 года «Ренова-медиа» была переименована в ЗАО «Акадо», а 4 апреля 2008 «Комкор-ТВ» — в «Акадо-Столица».

В 2012 году группа компаний начала переход на использование единой торговой марки «Акадо Телеком» своими дочерними операторами в Москве и Санкт-Петербурге: в июле объявили о ребрендинге московские компании ЗАО «Акадо-Столица» и ОАО «Комкор», в декабре — петербургское ЗАО "ТКС «Нева».

В 2014 году была завершена консолидация активов в единую телекоммуникационную компанию, которая объединяет под своим управлением более 22,5 тыс. км волоконно-оптических линий и обеспечивает услугами связи свыше 3 млн столичных домохозяйств.

11 февраля совет директоров «Акадо» принял решение о назначении на пост генерального директора компании Екатерины Лапшиной, ранее занимавшей должность первого вице-президента «ЭР-Телеком» по стратегии и развитию бизнеса.

Слияния и поглощения 
В 2006—2008 годах холдингом «Ренова» был приобретён ряд телекоммуникационных компаний, которые впоследствии вошли в состав «Акадо».

В марте 2006 года холдинг приобрёл контрольный пакет московского оператора кабельного телевидения «Телеинформ».

В мае 2006 года холдинг приобрёл 50 % уставного капитала белорусского оператора кабельного телевидения ООО «Космос-ТВ».

В конце 2006 — начале 2007 годов были приобретены два московских Интернет-провайдера: в декабре 2006 года — «Миг-Телеком», в январе 2007 года — ООО «Корпорация. EXE».

В июле 2007 года было приобретено ООО «Монтажно-эксплуатационное предприятие „Ортикор“», предоставлявшее услуги кабельного телевидения жителям нескольких районов Екатеринбурга. Тогда же было объявлено о приобретении холдингом оператора ЗАО «Телевизионная кабельная сеть „Нева“», предоставляющего услуги кабельного телевидения в Санкт-Петербурге.

В марте 2008 года холдинг приобрёл московского интернет-провайдера ООО «Телекоммуникационная корпорация РА» (торговая марка Crossnet). Тогда же было объявлено о приобретении холдингом Интернет-провайдера ЗАО «Икар Инвест» (торговая марка «Нетоль К°»), образованного в ноябре 2006 года в результате объединения трех Интернет-провайдеров, действовавших на территории Зеленограда и Солнечногорска — «Горсеть», «Зелан» и «Солнет».
 	
В августе 2008 года холдинг приобрёл екатеринбургского Интернет-провайдера ООО «Олимпус НСП».

В октябре 2011 года была осуществлена сделка по приобретению 100 % уставного капитала ООО «Сертоловское телевидение» — единственного оператора услуг кабельного телевидения в городе Сертолово (в том числе в микрорайоне Чёрная Речка) Ленинградской области. Оператор работал с 2003 года, на момент приобретения абонентская база составляла 6,6 тысяч человек, а охват — более 11 тысяч квартир.

Собственники и руководство 
Единственным акционером компании Akado International Ltd., владеющей структурами холдинга, является Renova Media Enterprises Ltd. В июне 2020 г. холдинг «Ренова» продал контроль в АО «Акадо Холдинг» компании «АВК Инвестментс». ООО «АВК Инвестментс» стало владельцем 51% «Акадо Холдинг», которому, в свою очередь, принадлежит 100% ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком"). 

Президент группы компаний «АКАДО» — Григорий Новицкий

Показатели деятельности 
По итогам 2008 года рост выручки «Акадо» по МСФО составил 52 % — с 205,4 млн $ в 2007 году до 312,4 млн $ в 2008 году. Показатель EBITDA в 2008 году увеличился на 120 % — с 29,365 млн $ в 2007 году до 64,505 млн $ в 2008 году. При этом рентабельность EBITDA повысилась с 14 % до 21 %. Валовой доход группы вырос на 102 % — с 67,9 млн $ в 2007 году до 136,9 млн $ в 2008 году.

По итогам 2009 года рост выручки «Акадо» по МСФО составил 14 % — с 7,76 млрд руб. в 2008 году до 8,86 млрд в 2009 году. Показатель EBITDA в 2009 году увеличился на 39 % — с 1,60 млрд в 2008 году до 2,23 млрд в 2009 году. При этом рентабельность EBITDA повысилась с 20,6 % до 25,2 %.

По итогам 2010 года рост выручки «Акадо» по МСФО составил 19 % — с 8,86 млрд руб. в 2009 году до 10,56 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 64 % — с 2,23 млрд в 2009 году до 3,65 млрд руб. Рентабельность EBITDA повысилась с 25,2 % до 34,6 %. Общее количество абонентов — физических лиц, обслуживаемых операционными компаниями холдинга, составило более 2,7 млн. В том числе, по результатам 2010 года консолидированная абонентская база платного телевидения выросла на 10,5 % до 511,7 тыс. Количество активных абонентов услуги широкополосного доступа в Интернет увеличилось на 8,15 % до 618,9 тыс..

В 2017 году выручка АКАДО выросла по отношению к 2016 году на 2 %, операционная прибыль увеличилась на 1 %, чистая прибыль — на 160 млн руб.

В конце 2017 года компания выиграла контракт на представление связи органам исполнительной власти Москвы. Помимо этого в рамках государственного контракта с Департаментом информационных технологий Москвы оператор оснастил ок.700 зданий образовательных учреждений столицы инфраструктурой Московской электронной школы для организации доступа учащихся и педагогов к цифровой образовательной среде. По условиям контракта компания обеспечит бесперебойную работу инфраструктуры до 2023 года. «АКАДО Телеком» реализует проект с 2017 года в рамках реализации государственных столичных программ «Информационный город» и «Развитие образования города Москвы». АКАДО участвует в других масштабных городских проектах, направленных на создание максимально комфортной городской среды с использованием «умных» технологий, в частности, компания развивает систему городского видеонаблюдения,видеоаналитику, промышленный интернет вещей, инновационные технологии в медицине.
В 2018 году АКАДО объявил о запуске услуги интерактивного телевидения. Помимо традиционных услуг связи компания предлагает дополнительные сервисы, ОТТ, VOD, киберспорт. В 2018 году оператор запустил сервис «Аутсорсинг СОРМ» для небольших интернет-провайдеров, получил статус аккредитованного оператора Московской биржи, что дало возможность предоставлять услуги по подключению финансовых, брокерских организаций и других компаний к сервисам Московской биржи. В 2019 году АКАДО представил новую услугу для клиентов финансового сектора — доступ к автоматизированной системе «Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными и финансовыми сообщениями с клиентами Банка России» и запустил в эксплуатацию российское оборудование для защиты от DDoS-атак. В целях повышения качества предоставляемых услуг компания успешно завершила плановую замену телевизионного оборудования и модернизировала узлы связи в Европе. В октябре 2019 г компания вошла в  ТОП-10 операторов связи Москвы по скорости интернета.  
По итогам первого полугодия 2019 г. показатель EBITDA АКАДО увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,9 млрд руб. (EBITDA прошлого года - 1,8 млрд руб.).

Структура группы 
В группу «Акадо» входят следующие компании:
 ОАО «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») (74,76 % акций у «Акадо», 12,7 % у Milroy International Invest Ltd., 12,54 % у Правительства Москвы) — предоставляет услуги юридическим лицам под торговой маркой «Акадо-Телеком»;
 СООО «Космос ТВ» (50 % уставного капитала у «Акадо», 50 % у республики Беларусь в лице Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь) — предоставляет услуги в Белоруссии.

Ранее в группу также входили компании ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» и ЗАО "ТКС «Нева». В 2017 году региональные активы АКАДО были приобретены АО «ЭР-Телеком Холдинг» (интернет-провайдер "Дом.ru)

«Акадо Телеком» работает на базе . Коаксиальная часть сети спроектирована по стандарту DOCSIS 1.1 и EuroDOCSIS. Этот стандарт позволяет по одному кабелю предоставлять мультисервисные услуги, такие как цифровое кабельное (стандарт DVB-C) и эфирное телевидение, цифровое радиовещание, телефония, широкополосный доступ в Интернет. В 2011—2012 гг. проходило внедрение DOCSIS 2.0. В некоторых районах Москвы, вследствие присоединения уже существующих сетей, доступ в Интернет осуществляется по технологии Fast Ethernet.

Доступ в Интернет 
Всем абонентам назначается внутренний (серый) статический IPv4. IPv6 не поддерживается. Настройки TCP/IP присваиваются провайдером по протоколу DHCP.

В сетях DOCSIS сегмента авторизация происходит по MAC-адресу и серийному номеру кабельного модема, а также MAC-адресу CPE. Как правило, CPE это компьютер или маршрутизатор абонента.

В целях затруднения распространения вирусов блокируются порты 137—139, 445 (SMB). DNS-запросы (порт 53) разрешены только на сервера самого Акадо. В почтовых приложениях сервер SMTP (порт 25) должен быть mail.akado.ru. Все исходящие письма сканируются на наличие вредоносного кода. При подключении услуги «внешний ip» вышеперечисленные ограничения снимаются.

Критика 
Компания критиковалась за телефонный спам; представитель компании на вопрос как избавиться от телефонного спама отвечал: «Просто подключиться, наконец». Федеральная антимонопольная служба выдала оператору предписание прекратить звонки.

По статистике Роскомнадзора в 2009 году «Акадо» лидирует с большим отрывом по числу жалоб граждан среди всех операторов связи.

В сентябре 2011 года Московское УФАС России оштрафовало компанию «Акадо-Столица» на 300 тысяч рублей за незаконное распространение рекламы по телефону.

Примечания

Ссылки 
 

Компании Москвы
Интернет-провайдеры России